Зельма — женское имя и фамилия.

 Зельма, Георгий Анатольевич (1906—1984) — советский фотограф и фоторепортёр, автор хроники боёв за Сталинград.
 Зельма, Розалия Борисовна (род. 1938) — российский и советский режиссёр-мультипликатор и художник-постановщик.
 Зельма, Тимур Георгиевич (род. 1941) — советский и российский кинооператор.

 Меербаум-Айзингер, Зельма (1924—1942) — поэтесса.